El Campeonato Italiano de Fútbol 1928-29 fue la 29ª edición del campeonato italiano. El campeón fue Bologna. Después de este torneo, el fútbol italiano se dividió en Serie A y Serie B.

Clasificación

Grupo A

Posiciones

Resultados

Grupo B

Posiciones

Resultados 

</center>

Clasificación a la Copa Mitropa 

Génova 1893 fue clasificado a la Copa Mitropa junto con Juventus.

Final

Goleadores 

 36 goles:  Gino Rossetti (Torino)
 33 goles:  Giuseppe Meazza (Ambrosiana)
 30 goles:  Angelo Schiavio (Bologna)

Equipo campeón 
Alineación del Bologna
  Mario Gianni
  Eraldo Monzeglio
  Felice Gasperi
  Pietro Genovesi
  Gastone Baldi
  Alfredo Pitto
  Federico Busini
  Giuseppe Della Valle 
  Angelo Schiavio
  Antonio Busini 
  Giuseppe Muzzioli

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Notas

Enlaces externos 

Il campionato italiano dal 1898 al 1929 
RSSSF

1929
Fútbol en 1928
Fútbol en 1929
Divisione Nazionale
Bologna Football Club 1909
Italia en 1928
Italia en 1929